Кольчатый питон () — неядовитая змея из семейства питоновых, единственный вид рода Bothrochilus.

Описание

Внешний вид 
Взрослые особи могут достигать в длину 152—183 см, обычно несколько мельче. Тело цилиндрическое, голова небольшая. Взрослые кольчатые питоны, как правило, темно-коричневого цвета с черными поперечными полосами или однотонные черновато-коричневые. Позади глаза обычно имеется светлое пятно. Молодые змеи окрашены гораздо ярче: поперечные полосы образуют у них чередующиеся блестящие черные и оранжевые или красно-коричневые кольца. Но эта яркая окраска исчезает примерно через год, когда змеи достигают половой зрелости. Чешуя с радужным отливом.

Распространение 
Встречается на Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и островах Токелау.

Образ жизни 
Биология вида изучена слабо. Обитает в тропических лесах, нередко встречается на окультуренных землях. Наземная роющая змея, активная ночью.

Питание 
Питается разнообразными позвоночными животными, в основном млекопитающими. Молодые питоны поедают ящериц и мелких грызунов.

Размножение 
Яйцекладущий вид.

Примечания

Литература

Ссылки 
Bothrochilus boa на The Reptile Database

Питоны
Пресмыкающиеся Океании
Животные, описанные в 1843 году
Монотипические роды пресмыкающихся